Arató András (1913–1945) költő, újságíró
 Arató András (1925) hangmérnök, disc jockey
 Arató András (1940) műfordító, szociológus
 Arató András (1945) villamosmérnök
 Arató András (1953) gyermekgyógyász, egyetemi tanár
 Arató András (1953) a Klubrádió tulajdonosa